FUO steht für:
 Fever of Unknown Origin, deutsch Fieber unklarer Genese
 Foshan Shadi Airport (IATA-Code), Flughafen von Foshan, südchinesische Provinz Guangdong

Fuo steht für:
 Fuo (Ghana), Ort im Tamale Municipal District, Northern Region, Ghana

Abkürzung